Anderson Brook ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Anderson Brook (Aroostook River), Fluss in Maine (Aroostook County)
 Anderson Brook (Presumpscot River), Fluss in Maine (Cumberland County)
 Anderson Brook (Wapsaconhagan Brook), Fluss in Maine (Washington County)
 Anderson Brook (Wilson Stream), Fluss in Maine (Franklin County)
 Anderson Brook (Norcross Brook), Fluss in New Hampshire (Grafton County)
 Anderson Brook (Upper Kimball Pond), Fluss in New Hampshire (Carroll County)
 Anderson Brook (Dwars Kill), Fluss in New Jersey 
 Anderson Brook (Schaeffers Brook), Fluss in New York